Davidson County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Davidson County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Davidson County (Tennessee) – okres státu Tennessee